Плауэн:

 Плауэн — город в Германии, в Саксонии.
 Плауэн — немецкий футбольный клуб из одноимённого города.

См. также 
 Генрих фон Плауэн